Сендре́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент коммуны — Алье. Входит в состав кантона Жалиньи-сюр-Бебр. Округ коммуны — Виши.

Код INSEE коммуны — 03079.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 313 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 199 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 135 были экономически активными, 64 — неактивными (показатель активности — 67,8 %, в 1999 году было 72,0 %). Из 135 активных работали 122 человека (65 мужчин и 57 женщин), безработных было 13 (7 мужчин и 6 женщин). Среди 64 неактивных 18 человек были учениками или студентами, 25 — пенсионерами, 21 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 
 

Коммуны департамента Алье